Pogöriach ist der Name folgender Orte:

 Pogöriach (Gemeinde Finkenstein am Faaker See), Dorf und Ortschaft in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Pogöriach (Gemeinde Paternion), Dorf und Ortschaft in der Marktgemeinde Paternion, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Pogöriach (Villach), Dorf und Ortschaft in der Stadt Villach, Kärnten